Название «Запретная любовь» может обозначать:

 Телесериалы:
 Запретная любовь () — Мексика, 1979
 Запретная любовь () — Аргентина, 1986
 Запретная любовь () — Германия, 1995—2015
 Запретная любовь () — Венесуэла, 2000—2001
 Запретная любовь () — Хорватия, 2004—2008
 Запретная любовь () — Турция, 2008—2010
 Запретная любовь () — Болгария, 2008—2011
 Мини-сериалы:
 Запретная любовь (, Majo no Jōken) — Япония, 1999
 Запретная любовь () — Турция, 1975
 Запретная любовь (, Kumiho woejeon) — Южная Корея, 2004
 Запретная любовь (, Ren’ai Shindan) — Япония, 2007
 Художественные фильмы:
 Запретная любовь () — Мексика, 1945
 Запретная любовь () — Аргентина, 1958
 Запретная любовь () — Франция — Италия, 1984
 Запретная любовь () — ГДР, 1989
 Запретная любовь (, Ahava Asura) — Германия — Швейцария — Израиль, 1998
 Запретная любовь () — США, 2000
 Запретная любовь () — Франция, 2002
 Запретная любовь () — Индия, 2003
 Запретная любовь () — Великобритания, 2008
 Запретная любовь (, Kindan No Koi) — Япония, 2008
 Запретная любовь () — Сербия, 2009
 Документальный фильм
 Запретная любовь: Бесстыдные истории из жизни лесбиянок (Канада, 1992)
 Аниме:
 Запретная любовь (, Imouto de Ikou!) — Япония, 2003

См. также 
 Amor Prohibido
 Forbidden Love